Шазили — деревня в Тунисе.

 Абуль-Хасан аш-Шазили (1196—1258) — северо-африканский исламский богослов, основатель и эпоним суфийского ордена Шазилия
 Шазилия — суфийский тарикат, основанный шейхом Абуль-Хасаном аш-Шазали в XIII веке